Distretto di San Buenaventura – distretto del Perù nella regione di Huánuco
Distretto di San Buenaventura – distretto del Perù nella regione di Lima